

Santos
Agostinho de Hipona — santo norte-africano do , autor prolífico da doutrina cristã e um dos Doutores da Igreja
Agostinho de Cantuária — santo italiano do , principal responsável pela conversão da Inglaterra anglo-saxã ao catolicismo romano

Toponímia
Santo Agostinho (Moura) — freguesia portuguesa do concelho de Moura

Bairros 
Santo Agostinho (Manaus)
Santo Agostinho (Belo Horizonte)
Santo Agostinho (Volta Redonda)
Santo Agostinho (Salvador)

Outros usos 
Agostinho Carrara — personagem da série brasileira A Grande Família
Ordem de Santo Agostinho — ordem religiosa católica

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos